Trinity Cathedral ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Trinity Cathedral (Nebraska), ID-Nr. 74001114
 Trinity Cathedral (New Jersey), ID-Nr. 72000793
 Trinity Cathedral (Ohio), ID-Nr. 73001420

Siehe auch:
 Trinity Episcopal Cathedral